Создание системы собственно национальных парков в КНР было предложено в 2013 г.Первый из них— Саньцзянъюань («Трёх рек», не путать с «Тремя параллельными реками») в провинции Цинхай площадью более 12 млн.га был создан в 2016 году. На 2021 год было 11 таких парков. В КНР эквивалентом термина «национальный парк» является также «Район природных достопримечательностей» (). Статус национального парка или района природных достопримечательностей присваивается Государственным советом КНР; за управление природными парками национального и провинциального уровня по всей стране отвечает Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР. В настоящее время в КНР насчитывается 208 районов природных достопримечательностей. В списке приведены обе эти категории.

Список национальных парков КНР по провинциям, автономным районам и городам центрального подчинения

Пекин

Тяньцзинь

Хэбэй

Шаньси

Внутренняя Монголия

Ляонин

Гирин

Хэйлунцзян

Цзянсу

Чжэцзян

Аньхой

Фуцзянь

Цзянси

Шаньдун

Хэнань

Хубэй

Хунань

Гуандун

Гуанси-Чжуанский автономный район

Хайнань

Чунцин

Сычуань

Гуйчжоу

Юньнань

Тибетский автономный район

Шэньси

Ганьсу

Цинхай

Нинся-Хуэйский автономный район

Синьцзян-Уйгурский автономный район

Примечания

Ссылки 
 Указ № 474 Госсовета КНР от 19.9.2006 о статусе национальных парков

 
Китай
Национальные парки